Letovčan je lahko:
 Letovčan Novodvorski (Hrvaška)
 Letovčan Tomaševečki (Hrvaška)